The International 2015 — пятый турнир The International по игре Dota 2, проводимый компанией Valve, который проходил в Сиэтле с 3 по 8 августа 2015 года.  составил 1 600 000 долларов США, а  составил ещё 16 829 613 долларов США. Для освещения турнира были приглашены известные комментаторы, которые в том числе проводили прямые видео трансляции (через сервис Twitch.tv).

Региональные квалификации 
В турнире традиционно участвовали 16 команд. Приглашение на турнир получили 10 команд со всего мира. Ещё четыре места досталось победителям региональных отборочных турниров: американского, европейского, китайского и южноазиатского. Оставшиеся два места разыграли команды, занявшие вторые места на региональных квалификациях.

На региональные квалификации прямые приглашения получали только 9 команд, десятый участник определялся путём прохождения открытых отборочных на турнир в своём регионе.

В каждом регионе все команды сыграли по круговой системе в две группы. Четыре сильнейших команды продолжили борьбу в плей-офф квалификации, где первые места в каждой группе оказались в верхней сетке, а вторые — в нижней.

Американская квалификация 
Американские отборочные были проведены с 25 по 28 мая 2015 года, среди десяти лучших коллективов Северной и Южной Америки, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», где среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш ещё двух приглашений).

Изначально слот в квалификациях получила команда Summer’s Rift, однако из-за перестановки в составе после получения приглашения она была заменена командой eHug.

 Групповой этап

 Плей-офф

Китайская квалификация 
Китайские отборочные были проведены с 25 по 28 мая 2015 года, среди десяти лучших коллективов Китая, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», где среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш ещё двух приглашений).

 Групповой этап

 Плей-офф

Европейская квалификация 
Европейские отборочные были проведены с 29 мая по 1 июня 2015 года, среди десяти лучших коллективов Европы, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», где среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш ещё двух приглашений).

 Групповой этап

 Плей-офф

Южно-Азиатская квалификация 
Южно-Азиатские отборочные были проведены с 29 мая по 1 июня 2015 года, среди десяти лучших коллективов Южной Азии, где разыграно приглашение на турнир (занявший второе место приглашается на дополнительные квалификации «Wild Card Qualification», где среди занявших второе место на других квалификациях пройдёт розыгрыш ещё двух приглашений).

 Групповой этап

 Плей-офф

Дополнительные отборочные матчи (Wild-Card) 
За последние 2 слота в финальный турнир сражались четыре команды, занявшие вторые места в региональных квалификациях: Vega Squadron, CDEC Gaming, MVP Phoenix, Team Archon.

Wild-card турнир начался 26 июля 2015 года, в его рамках команды сыграли в сетке до двух поражений.

Финальный турнир

Групповой этап 
Групповая стадия финального этапа началась 27 июля 2015 года. Команды были разделены на 2 группы по 8 команд и сыграли по 1 матчу друг с другом из 2 игр. Победитель в матче получал 3 очка, в случае ничьи обеим командам начислялось по одному очку.

Так как команды Team Empire и Virtus.pro получили одинаковое количество очков, между ними был проведён матч до двух побед, по результатам которого в верхнюю сетку попали Team Empire.

Плей-офф 
Первые четыре команды из каждой группы попали в верхнюю сетку, а 5-8 места — в нижнюю. Команды, занявшие пятые места в группах, получили право выбора соперников в нижней сетке среди команд, занявших 7-8 место в соседних группах.

Первые матчи нижней сетки прошли в формате BO1, все остальные игры — BO3, а финал — BO5 без преимущества по картам.

Первые игры плей-офф начались 3 августа 2015 года, финал состоялся 8 августа 2015 года.

Компендиум 
1 мая 2015 года во внутриигровой магазин был добавлен Компендиум The International 2015. Купившие его получили возможность участвовать в различных голосованиях и конкурсах, а также награждались определёнными призами. Цена составила 9,99 долларов США. Примечательно, что в 2015 году можно было сразу приобрести Компендиум 50 уровня за 26.99 долларов США. 25 % от выручки с продажи книг, как и в прошлые года (начиная с 2013), добавлялись в призовой фонд турнира.

Компендиум включал в себя билет на чемпионат. Кроме предметов за сверхплановые цели, он включал усилители монет, питомца броненосца (доступный для ряда героев в игре), браслеты для Enigma (новая анимация ультимативной способности), а также курьера Wyvern Hatchling. Четверть средств с продаж шла в призовой фонд турнира, который на момент окончания турнира составил более 18 млн долларов США. Также была возможность выполнять испытания и получать за них монеты. За сотню монет предлагалось приобрести случайный предмет, а за тысячу — сет (полный набор предметов для персонажа).

Результаты

Примечания 

 Источники

Ссылки 
 
 

2015
2015 год в киберспорте